Карлсплац () — городская площадь на границе первого и четвёртого районов Вены. Является одним из важных транспортных узлов города. В частности, здесь пересекаются первая, вторая и четвёртая линии метро. Название своё получила по церкви Карлскирхе, которая находится в юго-восточной части площади.

Площадь 
Большая часть площади была образована в результате проведенного в конце 1890-х годов регулирования и изменения русла реки Вены, которая теперь протекает под северной и западной частями площади.

Помимо Карлскирхе на Карлсплац выходят здания Венского музея (), Технического университета, старого здания выставочного зала "Венский зал искусств" (), Дома художника () с выставочным центром и кинотеатром, концертного зала Венское Певческое общество (). Кроме того, на площади находятся два павильона бывшей городской железной дороги Вены (Штадтбана, Stadtbahn), построенные Отто Вагнером в конце XIX века, а также памятники композитору Иоганну Брамсу, одному из изобретателей швейной машины Йозефу Мадерспергеру, одному из изобретателей лопастного винта Йозефу Ресселю. В честь Ресселя назван и парк, находящийся на площади.

Выходящее на площадь здание Венского технического университета построено на месте бывшего больничного кладбища, на котором в 1741 году был похоронен Антонио Вивальди.

Примечания

Литература 
 Elke Doppler, Christian Rapp, Sándor Békési (Hrsg.): Am Puls der Stadt. 2000 Jahre Karlsplatz (Katalog zur gleichnamigen Ausstellung des Wien Museums). Czernin, Wien 2008, ISBN 978-3-7076-0266-1.
 Der Karlsplatz in Wien (Magistrat — Geschäftsgruppe Stadtplanung; Beiträge zur Stadtforschung, Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, 8), Wien 1981.
 Der Museumsbau auf dem Karlsplatz (Flugschriften des Vereines zum Schutze und zur Erhaltung der Kunstdenkmäler Wiens und Niederoesterreichs, 1), Wien 1910.

Ссылки 

Площади Вены
Виден (Вена)
Внутренний Город